Оргіїв — місто в Молдові.
 Оргіїв (спортивний комплекс) — футбольний стадіон в місті Оргіїв, футбольних клубів «Мілсамі» та «Спікул».

Багатозначні терміни